Беледи́ — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Годоберинский».

Географическое положение 
Расположено в 13 км к западу от села Ботлих.

Население

Хозяйство 
В советские годы село являлось производственной бригадой колхоза имени Кирова.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района